Německé slovo Budweiser (česky: budějovický nebo přesněji: českobudějovický) může znamenat:
 Budweiser Budvar – pivo vyráběné firmou Budějovický Budvar
 Budweiser Bürgerbräu – pivo vyráběné firmou Budějovický měšťanský pivovar
 Budweiser (USA) – lehké severoamerické pivo vyráběné společností Anheuser-Busch InBev

příjmení osob
 Irena Budweiserová (* 1957) – česká zpěvačka, textařka, skladatelka, pedagožka

Externí odkazy